Responsions : examen préliminaire organisé par certaines universités britanniques, notamment Oxford et Cambridge. Les questions portaient sur les connaissances en latin, grec ancien et mathématiques. À l'origine, il s'agit d'un examen qu'il fallait réussir avant de passer le diplôme universitaire. Il devient au  un examen d'entrée à l'université. Il est supprimé en 1960 à Oxford et en 1979 à Cambridge.
 Responsions : impôt que chaque commanderie hospitalière de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem devait verser au couvent hospitalier de l'Ordre.

Notes et références